Arcibaldo – nome proprio di persona italiano maschile
Arcibaldo – personaggio del fumetto Rat-Man di Leo Ortolani
Arcibaldo – personaggio della striscia Arcibaldo e Petronilla (Jiggs e Maggie) di Geo McManus
Arcibaldo – personaggio di una serie di Luciano Gatto avente come protagonisti Sempronio, Felicino e Arcibaldo
Arcibaldo – sit-com statunitense.